Stepinčeve note je festival duhovne glazbe koji se od 2004. godine održava u Koprivnici.

Izvori 

Hrvatski glazbeni festivali